Tutti frutti, ibland stavat tuttifrutti eller tutti-frutti, kan syfta på:

 Tutti Frutti (film) – en amerikansk musikalfilm i Technicolor från 1943
 Tutti Frutti (godis) – varumärke från Fazer
 Tutti frutti (mat) – färggrann sötsak som består av olika finhackade, ofta kanderade och ibland färgade frukter, eller en artificiell eller naturlig smaksättare.
 Tutti Frutti (sång) – sång från 1955, ursprungligen skriven och framförd av Little Richard
 Tutti frutti (ungdomsprogram) – TV-program från 1985
 Tutti frutti (TV-program) – TV-program från 1994